Нашебургский пехотный полк, также Ленкоранский полк, Нотебургский пехотный полк, Нашебургский мушкетёрский полк, — армейский пехотный полк Вооружённых сил Российской империи.

Полк сформирован  в Москве, первоначально именовался по шефу — 2-й заштатный полк Вединга, с 1731 года переименован в Ленкоранский мушкетерский полк, с  по  — Нашебургский мушкетерский полк, расформирован ).

Места дислокации 
В 1820 году — Симферополь, затем в Севастополе. Полк входил в состав 20-й пехотной дивизии.

История 
 а сформирован в Москве как 2-й заштатный полк Вединга в составе одной гренадерской и семи фузелерных рот.
 Летом 1726 года переброшен в Персию в состав Низового корпуса.
 С 1731 года переименован в Ленкоранский полк.
 а переименован в Нашебургский мушкетерский полк.
 В 1734 году возвращен в Россию.
 а включен в штат.
 1812 год — в составе 2-й бригады 9-й пехотной дивизии корпуса Маркова 3-й Резервной Обсервационной армии Тормасова участвовал в сражениях Отечественной войны 1812 года:
 а — бой под Кобрином.
  — сражение под Городечно
 1813—1814 годы — в заграничном походе русской армии полк участвовал в составе 9-й пехотной дивизии корпуса в войсках генерала А. Ф. Ланжерона Силезской армии союзников.
 Январь — апрель 1813 года — осада Торна.
 9 мая 1813 года — бой под Кёнигсвартом.
 26 августа — 1813 года сражение при Кацбахе
 а — сведен в единую бригаду из Апшеронского и Нашебургского полков под командованием генерал-майора К. М. Полторацкого.
 16—19 октября 1813 года — Битва под Лейпцигом.
 29 января 1814 года — битва при Бриенн-ле-Шато.
 1 февраля 1814 года — сражение при Ла-Ротьере.
 10 февраля 1814 года — сражение при Шампобере.
 30 марта 1814 года — взятие Парижа.
 1815 г. — участвовал во 2-м походе во Францию.
 1815—1818 во Франции в составе русского оккупационного корпуса М. С. Воронцова в 1-й бригаде 9-й Пехотной дивизии.
 а, по возвращении на Родину, оккупационный корпус был раскассирован. Полк остался в составе 1-й бригады 9-й Пехотной дивизии, вошедшей в состав 7-го пехотного корпуса Рудзевича.

Шефы 
Шефы или почётные командиры:
 а—? — Вединг, затем Ступишин, Алексей Алексеевич
 —а — генерал-майор Лебель
 а—а — генерал-майор князь Мещерский, Василий Никитич
 а—а — генерал-майор Дашков, Аполлон Андреевич
 а—а — генерал-майор Кропотов, Гаврила Семёнович
 а— — генерал-майор Велембахов (Вилембахов), Федор Никитич
 —а — генерал-майор Ермолов, Сергей Алексеевич
 а—а — полковник (с 15.09.1813 генерал-майор) Полторацкий, Константин Маркович

Командиры 
 ?—а — полковник Измайлов Дмитрий Васильевич
 01.07.1798 по 25.01.1800 — подполковник (с 23.10.1798 полковник) Макшеев, Василий Иванович
 02.03.1800 по 15.06.1800 — полковник барон Унгернштенберг, Густав Иванович
 13.07.1800 по 17.09.1801 — подполковник Либгарт (Липгарт), Антон Иванович (1773—1830)
 17.09.1801 по 20.12.1802 — полковник Ландсберг, Родион Адамович
 26.01.1803 по 16.07.1803 — полковник Окулов, Модест Матвеевич
 18.09.1803 по 01.03.1807 — полковник (с 14.09.1803) Либгарт (Липгарт), Антон Иванович
 —а — майор (с 12.12.1807 подполковник) Шмит, Иван Иванович
 а—а — подполковник Жохов 2-й, Петр Александрович
 29.06.1818 по 22.06.1826 — подполковник (с 26.12.1821 полковник) Врангель 2-й
 22.06.1826 по 28.09.1832 — подполковник (с 23.08.1826 полковник) Боровский
 28.09.1832 по 30.03.1834 — полковник Воецкой

Известные люди, служившие в полку 
 Оде-де-Сион, Карл Карлович

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1726 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1834 году